Лисберн:
 Лисберн — город в Северной Ирландии
 Лисберн (район) — административный район Северной Ирландии, центром которого является одноименный город
 Лисберн (мыс) — мыс на северо-западном побережье Аляски